«Бог не умер» () — американский драматический фильм, который основан на одноименной книге Райса Брукса и одноименной песне Newsboys. Фильм режиссёра Гарольда Кронка, и актёры: Шейн Харпер, Кевин Сорбо, Джим Глисон, Дэвид Э. Р. Уайт, Марко Хан и Дин Кейн. Фильм выпущен в кинотеатры весной 2014 компанией Pure Flix Entertainment.

Сюжет 
Студент-христианин Джош Уитон проходит испытание во время его общения с профессором философии, атеистом Рэдиссоном. На первом же занятии профессор Рэдиссон требует от своих студентов, чтобы они подписали заявление «Бог умер» для того, чтобы получить зачёт по предмету. Джош отказывается. Чтобы остаться в классе, он принимает вызов профессора. Он должен защитить свою веру в существование Бога в течение серии дискуссий с профессором Рэдиссоном.

В ролях

Примечания

Продолжение 
В 2016 году вышел фильм «Бог не умер 2». В фильме задействована часть актеров из первого фильма, а также такие известные актеры как Мелисса Джоан Харт, Рей Уайз и Джесси Меткалф.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы США 2014 года
Фильмы-драмы США
Фильмы о протестантизме
Фильмы на английском языке
Экранизации литературных произведений
Независимые фильмы США